Sapper est un nom porté notamment par :

Nom de famille 
 Agnes Sapper (1852-1929), auteure allemande de littérature d'enfance ;
 Richard Sapper (1932-2015), designer allemand contemporain.

Pseudonyme 
 Sapper, pseudonyme de l'écrivain britannique Herman Cyril McNeile (1888-1937), créateur du personnage de Bulldog Drummond.